Hermann Weidemann ist der Name folgender Personen:

* Hermann Weidemann (Politiker) (1887–1961), deutscher Politiker, Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Hermann Weidemann (Philosoph) (* 1942), deutscher Philosophiehistoriker